TIAM2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 6-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 701 амінокислот, а молекулярна маса — 190 103.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки